Kharkhauda kan syfta på följande platser:

Indien 

 Kharkhauda (ort i Indien, Haryana), Sonīpat, 
 Kharkhauda (ort i Indien, Uttar Pradesh), Meerut, 

Robotskapade Indienförgreningar